() est un mot allemand spécifique à l'histoire politique de la Suisse.

Signification 
Il signifie « partenariat(?) de serment » en référence aux « pactes éternels » formés entre les huit cantons de l'ancienne Confédération suisse de la fin du Moyen Âge, notamment dans l'historiographie suisse le Serment du Grütli entre les trois cantons fondateurs d'Uri, Schwyz et Unterwalden, traditionnellement daté de 1307. Dans l'usage moderne, c'est le terme allemand utilisé comme équivalent du français « Confédération » dans le nom officiel de la Suisse :  en allemand, « Confédération suisse » en français. L'adjectif correspondant, , traduit officiellement par « fédéral » en français, est utilisé dans le nom d'organisations, par exemple dans , « École polytechnique fédérale ». Le terme  (littéralement « camarade par serment ») désigne les membres individuels de l'. Elle est attestée dès 1315, dans le Pacte de Brunnen (sous la forme ), faisant référence aux cantons d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald. Le nom abstrait  (principalement contracté en  ou ) est attesté au . Dans l'usage moderne,  est parfois utilisé (dans un usage archaïque ou ironique) pour « citoyen suisse », en particulier pour les citoyens d'origine purement suisse, non immigrés.

Dans un contexte historique,  fait référence à la Confédération suisse médiévale, qui s'est développée du  au  en Europe centrale, a persisté jusqu'en 1798 puis a évolué en un État fédéral au . Lorsqu'il est utilisé dans ce sens, la nature éternelle du pacte est nécessaire — les membres des  (XIII cantons), ont souvent fait des alliances limitées dans le temps sous serment avec d'autres partenaires, mais de tels pactes n'étaient pas considérés comme une .

Les membres d'une  sont appelés  (singulier . Ce terme est documenté dans une alliance de 1351 entre les lieux communaux et campagnards d'Uri, de Schwyz et d'Unterwald et les lieux civiques de Lucerne et de Zürich, qui se désignaient comme tels. Dans l'évolution de la Confédération suisse, les membres n'étaient pas initialement unis par un seul pacte, mais plutôt par tout un ensemble de pactes qui se chevauchent et de traités bilatéraux distincts entre divers membres. L'abstraction vers l'usage au singulier d', qui implique un sens plus fort de la communauté et la perception d'une cause commune forte, ne s'est produite qu'une quarantaine d'années plus tard, après la bataille de Sempach, bien qu'elle ait commencé déjà dans la Charte des prêtres de 1370, un traité entre certains des huit membres de la Confédération suisse de l'époque.

Le mouvement communal dans l'Europe médiévale a souvent conduit à des alliances ou ligues similaires, appelées  en latin des documents officiels de l'époque. Les alliances de villes (en allemand ) dans le Saint-Empire romain germanique, dans lequel les villes membres étaient également égales, peuvent également être considérées comme des , bien qu'elles se soient généralement révélées moins stables, en partie en raison de leurs territoires fragmentés. La plus connue de ces alliances de villes était la Ligue hanséatique, mais de nombreuses autres existaient aux  et  siècles. Un exemple précoce est la Ligue lombarde à l'époque de Frédéric  « Barberousse » ; un exemple suisse serait la « Confédération bourguignonne » de Berne.

Dans le Saint-Empire romain germanique, l'empereur Charles IV a interdit de telles ,  et  dans sa Bulle d'or de 1356. La plupart des  ont alors été dissoutes, parfois de force, et lorsqu'ils ont été refondés, leur influence politique a été considérablement réduite. Cependant, l'édit n'eut pas cet effet sur l' suisse, car Charles IV, qui était de la maison de Luxembourg, considérait les Suisses comme des alliés utiles potentiels contre ses rivaux, les Habsbourg.

Références

Annexes

Articles connexes 
 Suisse

Liens externes 
 
 
 
 

Société suisse
Ancienne Confédération suisse
Expression allemande